Filmek
 Bibi Blocksberg és a varázsgömb (2002), Hermine Huntgeburth filmje
 Bibi Blocksberg és a kék baglyok titka (2004), Franziska Buch filmje
 Bibi és Tina I. – A nagy verseny (2014), Detlev Buck filmje
 Bibi és Tina II. – Elátkozva (2014), Detlev Buck filmje
 Bibi és Tina III. – Lányok a fiúk ellen (2016), Detlev Buck filmje
 Bibi és Tina IV. – Totális zűrzavar (2017), Detlev Buck filmje

Televíziós sorozatok
 Bibi Blocksberg (1997–2012), Gerhand Hahn rajzfilmsorozata
 Bibi és Tina (2004–2011), Gerhand Hahn rajzfilmsorozata